Chalupa (o su plural, chalupas) puede referirse a:

 La chalupa, un tipo de embarcación.
 La chalupa (comida), una comida mexicana.
 Un sinónimo de sandalia.
 El Chalupas (supervolcán), un supervolcán inactivo en Ecuador.